Обверсен (от англ. obverse [´ɔbvə:s]) е термин в ботаниката, който засяга характерните форми на листата. Думата обозначава лист, който е по-широк на върха, отколкото при основата; обратен лист.

Други значения на английското obverse са:

 обратен, противоположен; лицев; обърнат с лице към наблюдателя;
 герб (на монета); лицева, предна, горна, главна страна (на предмет); обратна страна (на въпрос), противоположност.

Ботаника